Příjmení Pallavicini nebo Pallavicino může označovat:

 Pallaviciniové – italský šlechtický rod (Pallaviciniové na Moravě)
 Benedetto Pallavicino (1551–1601) – italský hudební skladatel pozdní renezance
 Agostino Pallavicini (1577–1649) – dóže Janovské republiky a král Korsiky
 Pietro Sforza Pallavicino (1607–1667) – italský kardinál a historik
 Ferrante Pallavicino (1618–1644) – italský spisovatel
 Carlo Pallavicino (1640–1688) – italský barokní hudební skladatel
 Stefano Benedetto Pallavicini (1672–1742) – italský básník a operní libretista, syn Carla Pallavicina
 Vincenzo Pallavicini († po roce 1766) – italský barokní hudební skladatel, syn Carla Pallavicina
 Zita Pallavicini (* 1971) – italsko-československo-maďarská šlechtična

Italská příjmení